Dziesięciobój  mężczyzn – był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Została rozegrana w dniach 4 - 5 sierpnia 2021 roku na Stadionie Narodowym w Tokio.

Terminarz 
Czas w Tokio (UTC+09:00)

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020